«Святой Иероним в келье» — название нескольких картин и гравюр:
 «» (1442) — картина, атрибутируемая мастерской Яна ван Эйка.
 «Святой Иероним в келье» (около 1475) — картина Антонелло да Мессины.
 «» (1480) — картина Доменико Гирландайо.
 «Святой Иероним в келье» (1514) — гравюра Альбрехта Дюрера.
 «» (1521) — картина Альбрехта Дюрера.
 «Святой Иероним в келье» (1526) — картина Лукаса Кранаха Старшего (файл).

См. также 
 «Святой Иероним» (1480—1482) — неоконченная картина Леонардо да Винчи.
 «Пишущий Святой Иероним» (около 1607—1608) — картина Караваджо.